Provenchères-lès-Darney, commune française des Vosges
 Provenchères-sur-Fave, commune française des Vosges
 Provenchères-sur-Marne, ancienne commune française de la Haute-Marne
 Provenchères-sur-Meuse, ancienne commune française de la Haute-Marne